Истерн-Маркет ():

Австралия 
 Истерн-Маркет — рынок, существовавший в период 1847—1960 года, в Мельбурне, штат Виктория

США 
 Истерн-Маркет — общественный рынок и исторический памятник в историческом районе Вашингтона Капитал-хилл
 Истерн-Маркет — станция Вашингтонского метро
 Истерн-Маркет — район Детройта, штат Мичиган